Pendik peut désigner :

Maltepe : l'un des 39 districts d'Istanbul ;
 Maltepe : une gare du Marmaray, train de banlieue d'Istanbul ;
 Maltepe : une station de la ligne M4 du métro d'Istanbul ;
 Bayrampaşa-Maltepe : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul.

Homonymie de toponyme